Фатеев — русская фамилия, имеет женскую форму . Происхождение фамилии — от изменённой формы имени Фотий, означающего по-гречески «свет».

Фатеев 
 Фатеев, Алексей Викторович (род. 1974) — российский актёр.
 Фатеев, Александр Семёнович (1835—1918) — главный регент Казанского собора Санкт-Петербурга, держал частный пансионат для одарённых детей. Отец композитора Василия Фатеева.
 
 Фатеев, Аркадий Николаевич (1872—1952) — учёный-правовед, педагог.
 Фатеев, Валерий Петрович (род. 1946) — депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва.
 Фатеев, Василий Александрович (1868—1942) — русский композитор, регент Казанского собора Санкт-Петербурга.
 Фатеев, Владимир Афанасьевич (1951—2023)— советский и российский живописец, заслуженный художник России.
 Фатеев, Вячеслав Васильевич (род. 1938) — удмуртский певец, заслуженный артист Удмуртской АССР, народный артист Удмуртской Республики.
 Фатеев, Геннадий Семёнович (1934—2005) — русский писатель и поэт, заслуженный работник культуры России.
 Фатеев, Дмитрий Михайлович (род. 1994) — украинский футболист, полузащитник.
 Фатеев, Ефим Михайлович (1890—1965) — советский учёный в области ветротехники, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).
 Фатеев, Иван Фёдорович (1923—1997) — Герой Советского Союза.
 Фатеев, Константин Михайлович (в монашестве Савва; род. 1967) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Саввино-Сторожевского монастыря.
 Фатеев, Николай Тимофеевич (род. 1943) — советский и российский военачальник, генерал-майор.
 
 Фатеев, Сергей Александрович (1941—2006) — российский журналист.
 Фатеев, Юрий Валерьевич (род. 1964) — российский артист балета и педагог, исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра, Заслуженный артист России.



См. также 
 
 
 Фатиев

Примечания